Калешин — русская фамилия.

 Калешин, Виталий Игоревич (род. 1980) — российский футболист.
 Калешин, Евгений Игоревич (род. 1978) — российский футболист, тренер.